Sleepy Hollow, según el contexto, puede referirse a:

Literatura 

 La leyenda de Sleepy Hollow, relato corto de terror, escrito por Washington Irving en 1820, que forma parte de la colección The Sketch Book of Geoffrey Crayon;

Geografía 

 Sleepy Hollow, villa ubicada en el condado de Kane (Illinois, Estados Unidos); 
 Sleepy Hollow, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Marin (California, Estados Unidos);
 Sleepy Hollow, lugar señalado por el censo en el condado de Campbell (Wyoming, Estados Unidos);
 Sleepy Hollow, villa en el pequeño pueblo de Mount Pleasant, condado de Westchester (Nueva York, Estados Unidos).
 Cementerio de Sleepy Hollow, ubicado en la villa del pequeño pueblo de Mount Pleasant, condado de Westchester (Nueva York, Estados Unidos);
 Cementerio de Sleepy Hollow, ubicado en el pueblo de Concord, Massachusetts, donde se enterró, entre otros, a Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau y Louisa May Alcott.

Cine y televisión

 La leyenda de Sleepy Hollow y el Señor Sapo (1949), largometraje animado de Walt Disney;
 Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza (1999), película estadounidense de Tim Burton protagonizada por Johnny Depp; o
 Sleepy Hollow (2013-2017), serie de televisión estadounidense.